Die B Grupa 1995/96 war die 47. Saison der zweithöchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Sie begann am 12. August 1995 und endete am 1. Juni 1996.

Modus 
20 Vereine spielten in der eingleisigen B Grupa. Diese spielten an 38 Spieltagen, aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde, jeweils zwei Mal gegeneinander. Die besten drei Mannschaften stiegen in die A Grupa auf. 

Die letzten sechs Teams stiegen in die W Grupa ab, da die folgende Spielzeit um zwei Plätze reduziert wurde.

Vereine

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr

Einzelnachweise 

1995 96
Fußballsaison 1995/96